Petrina je lahko:

 Petrina, žensko osebno ime
 Petrina, naselje v občini Kostel